Andriej Niekrasow – rosyjski reżyser i scenarzysta
 Andriej Niekrasow – radziecki marynarz i pisarz
 Andriej Niekrasow – rosyjski biegacz narciarski